

Architettura
 Palazzo Buondelmonti – edificio storico di piazza Santa Trinita a Firenze
 Torre dei Buondelmonti – torre di Firenze

Persone
 Buondelmonti – nobile famiglia fiorentina
 Andrea Buondelmonti – arcivescovo cattolico italiano
 Buondelmonte de' Buondelmonti – nobile italiano
 Cristoforo Buondelmonti – geografo e monaco cristiano italiano
 Esaù de' Buondelmonti – despota d'Epiro
 Filippo Buondelmonti degli Scolari – condottiero e mercante italiano
 Maddalena Buondelmonti – nobildonna italiana

Pagine correlate
 Buondelmonte